Niemcy:
 Gerdau – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Gerdau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen

Osoby:
 Willi Gerdau – niemiecki piłkarz

Inne: 
 Gerdau S.A. – brazylijski koncern stalowy